Iah est un nom qui peut désigner :
 Iâh, un dieu égyptien ;
 Iah-mosis, un pharaon égyptien, père d'Amenhotep  ;
 Iâh, une reine consort de la , fille d'un roi, probablement , épouse du roi  et mère du roi .

IAH est un sigle qui peut signifier :
 in all honesty (en français, en toute honnêteté), en jargon informatique ;
 index d'apnée hypopnée, dans le langage médical, voir apnée du sommeil.

IAH est un code qui peut signifier :
 Aéroport intercontinental George-Bush de Houston, un aéroport de Houston, au Texas, aux États-Unis), selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports